Блаже Петров Ристовский (; 21 марта 1931, с. Гарниково, Кавадарци — 28 ноября 2018, Скопье, Македония) — македонский политический деятель, вице-премьер первого правительства независимой Республики Македонии (1991—1992). Учёный- филолог, фольклорист,  историк, доктор филологических наук (1965), академик Македонской академии наук и искусств, руководитель редакции «Македонской энциклопедии».

Биография 
С детства, которое пришлось на годы второй мировой войны, участвовал в национально-освободительной борьбе македонского народа, с 1943 года был посыльным у подпольщиков. В 1945 году — участник создания конспиративной группы Македонской активной народно-коммунистической организации (МАНКО). Занимался печатанием, хранением и распространением листовок. Повергался арестам и тюремному заключению.

В 1955 г. окончил филологический факультет института санитарного просвещения в Скопье.

Научная деятельность 
Еще будучи студентом, редактировал журнал «Народно здравје», руководил отделом печати института (1953—1955). В 1956—1957 г. — учительствовал в г. Кавадарци, затем в 1957—1961 г. работал редактором на «Радио Скопје».

С 1961 по 1966 г. — преподаватель македонского языка и литературы на философском факультете университета в Любляне и Педагогической академии в Мариборе.

После защиты докторской диссертации в 1965 году стал директором Института фольклора в Скопье. Основатель и президент двухгодичного международного симпозиума балканского фольклора в Охриде. Инициатор расширения издательской деятельности Института фольклора.

В 1991—1992 г. — первый вице-премьер первого правительства независимой Республики Македонии. После выхода на пенсию трудился в должности научного руководителя Института старославянской культуры (1993—1995). Был членом многих отечественных и зарубежных редакций журналов и газет, в частности, «Етнологиа Славица» (Братислава), «Демос» (Берлин), «Народно стваралаштво-Фолклор» (Белград), «Погледи», «Современост», «Гласник» Института национальной истории (Скопье) и других. Председатель Комитета по македонско-украинскому сотрудничеству.

Избранная библиография 
Исследователь истории македонской литературы, языка и национального фольклора.

Автор книг о развитии македонской культурной и национальной мысли и более 800 статей в различных сборниках и журналах страны и за рубежом, многочисленных исследований на тему болгарско-македонских отношений.

 Крсте Мисирков (1968)
 Наце Д. Димов и программа македонской нации и государства (, 1973)
 Вклад в изучение македонского-русских отношений и развития македонского национального мышления (, в 2-х томах, 1978)
 Македонская поэзия 1900—1944 (, в 2-х томах, 1980)
 Македонский народ и македонская нация (, в 2-х томах, 1983)
 Македонский фольклор и национальное осознание (, 1987)
 Македонские национально-освободительные песни (, 1993)
 Македонская летопись (, в 2-х томах, 1993)
 Димитар В. Македонский (1999)
 История македонской нации (, 1999)
 Димитрий Чуповский и македонское национальное сознание (, 2009)

Награды и премии 
 Медаль Пушкина (28 апреля 2011 года, Россия) — за большой вклад в укрепление российско-македонских отношений, популяризацию русского языка и культуры.
 Георгиевская медаль «Честь. Слава. Труд» IІІ степени.
 Номинант Международной Академии рейтинговых технологий и социологии «Золотая Фортуна» (2004)
 Золотая медаль имени В. И. Вернадского НАН Украины (2011)

Примечания

Литература 
 Блаже РИСТОВСКИЙ. Парадоксы истории Македонии

Ссылки 
 Международная Академия рейтинговых технологий и социологии «Золотая Фортуна»

Преподаватели Люблянского университета
Доктора филологических наук
Награждённые медалью Пушкина
Филологи Югославии
Филологи Северной Македонии
Историки Югославии
Историки Северной Македонии
Фольклористы Северной Македонии
Политики Северной Македонии
Политики по алфавиту
Политики XX века
Родившиеся в общине Кавадарци